Sile ima više značenja:
 Sile (Pordenone)
 Sile (Trevizo)
 Sile (TV film)